Westphal ou Westphall

Patronymie 
 Bertrand Westphal (1962- ), universitaire français.
 Charles Westphal (1896-1972), pasteur, président de la Fédération protestante de France (1961-1970)
  (1944), peintre allemande
 Carlo Westphal (1985- ), coureur cycliste allemand.
 
 
 
 Edwin Westphal, footballeur guatémaltèque
 
 Ernst Oswald Johannes Westphal, (1919-1990), linguiste sud-africain
 
 Frank Westphal
 Sir  (1785-1875), officier de marine
 
 Heinz Westphal (1924-1998), homme politique allemand.
 J. G. Westphal
 
 
 
 Joachim Westphal (1510-1574), théologien luthérien allemand.
 Johann Heinrich Westphal (1794-1831), astronome allemand et italien.
 
 Justus Georg Westphal (1824-1859), astronome et mathématicien allemand.
 
 Michael Westphal (1965-1991), joueur de tennis allemand.
  (1800-1879), médecin allemand (père de Carl, grand-père d'Alexander).
 Carl Westphal (1833-1890), neuroscientifique allemand (fils d'Otto, père d'Alexander).
 Alexander Westphal (1863-1941), médecin allemand (fils de Carl, petit-fils d'Otto).
 Paul Westphal (1950-2021), entraîneur américain de basket-ball.
 Philip Westphal (1782-1880), officier de marine
 
 Siegfried Westphal (1902-1982), General der Kavallerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Science 
 20D/Westphal, comète périodique du système solaire

Autres

Voir aussi 

 :en:Antoinette Westphal College of Media Arts and Design
 Noyau d'Edinger-Westphal
 :en:Westphal balance
 :en:Westphal-Schmidt House
 :en:Westphal's sign

Source de la traduction

Références